Grand Prix Belgii 1987 (oryg. Grand Prix de Belgique) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 17 maja 1987, po raz 22. na torze Spa-Francorchamps.

45. Grand Prix Belgii, 34. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Belgia
1987
1987 w Belgii